Grünert ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Grünert (1906–1997), deutscher Politiker (SED)
 Eugen Grünert (1856–1910), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Gerald Grünert (* 1956), deutscher Politiker (Die Linke)
 Harald Grünert (1902–1990), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Heinz Grünert (1927–2010), deutscher Prähistoriker

 Max Grünert (1849–1929), tschechischer Literaturwissenschaftler und Orientalist
 Paul Grünert (1861–1935), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Ersten Weltkrieg
 Walter Grünert (1889–1980), deutscher Archivar
 Werner Grünert (General) (1924–2012), deutscher Geheimdienstoffizier und Generalmajor des MfS
 Werner Grünert (* 1944), deutscher Ingenieur-Ökonom und Politiker der CDU